Lukáš Dlouhý e Michal Mertiňák che hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e David Škoch 6-1, 6-1.

Teste di serie

  Jaroslav Levinský /  David Škoch (finale)
  Lukáš Dlouhý /  Michal Mertiňák (campioni)

 Albert Montañés /  Rubén Ramírez Hidalgo  (primo turno)
 José Acasuso /  Máximo González (quarti di finale)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2007
ATP Tour 2007